Halsl ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Halsl, Alternativname des Kofeljochs, 1866 m, Gebirgspass in den Dolomiten
 Halsl (Kaunergrat), 2523 m, Gipfel im Kaunergrat